Józef Szymanowski (1748-1801) – polski poeta i krytyk literacki epoki oświecenia
 Józef Szymanowski (1779-1867) – polski generał